John Casey peut faire référence à : 
 John Casey (1820–1891), mathématicien irlandais ;
 John Casey (Chuck), personnage de fiction de la série télévisée américaine Chuck.

  (1939-), universitaire britannique et auteur pour The Daily Telegraph ;
  (1964-), journaliste australien ;
  (1823-1893), politicien ;
 John Sarsfield Casey (1846-1896), patriote irlandais ;
  (1939-), romancier et traducteur américain ;
  (1875-1929), parlementaire américain ;
 , auteur américain négationniste du changement climatique ;
  (1846–1870), poète et orateur irlandais.

Voir aussi 
  (1962-)
  (1969-)